Tomasz Andrzej Łubieński
 Tomasz Łubieński (literat)